rozszczepienie (psychologia)
 rozszczepienie światła białego w pryzmacie
 rozszczepienie jądra atomowego
 rozszczepienie podniebienia (rozszczep podniebienia)
 rozszczepienie (media)

Zobacz też 
 bifurkacja